Гучланд има више значења:
 Округ Гучланд (Вирџинија)
 Гучланд (Вирџинија)